Onderdistrict in Indonesië
 Cerme (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Cerme (Panjatan), een plaats in het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Cerme (Juwangi), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Cerme (Grogol), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Cerme (Ngimbang), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Cerme (Pace), een plaats in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Cerme, een spoorwegstation in Gresik in de provincie Oost-Java